Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internazionali BNL d'Italia  2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual (ultimo turno)
 Assente
 Abigail Spears (primo turno)
 Tetjana Perebyjnis (Qualificata)
 Claudine Schaul (primo turno)
 Juliana Fedak (Qualificata)
 Marta Marrero (primo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (ultimo turno)

 Al'ona Bondarenko (ultimo turno)
 Ľubomíra Kurhajcová (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (ultimo turno)
 Catalina Castaño (Qualificata)
 Stéphanie Cohen-Aloro (Qualificata)
 Angela Haynes (Qualificata)
 Sanda Mamić (Qualificata)
 Mara Santangelo (primo turno)

Qualificati 

 Stéphanie Cohen-Aloro
 Catalina Castaño
 Ľubomíra Kurhajcová
 Tetjana Perebyjnis

 Angela Haynes
 Juliana Fedak
 Mara Santangelo
 Sanda Mamić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005